Овечкино — деревня в Троицком административном округе Москвы  (до 1 июля 2012 года была в составе Подольского района Московской области). Входит в состав поселения Щаповское.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 14 человек (4 мужчин и 10 женщин). По данным на 2005 год в деревне проживало 12 человек.

География 
Деревня Овечкино расположена в восточной части Троицкого административного округа, примерно в 52 км к юго-западу от центра города Москвы.

В 1,5 км юго-восточнее деревни проходит Варшавское шоссе, в 7 км к северо-западу — Калужское шоссе , в 2 км к северу — Московское малое кольцо , в 12 км к востоку — линия Курского направления Московской железной дороги.

К деревне приписано пять садоводческих товариществ (СНТ). Ближайшие населённые пункты — деревня Сатино-Русское и посёлок Курилово.

История 
В «Списке населённых мест» 1862 года — владельческая деревня 1-го стана Подольского уезда Московской губернии по правую сторону Московско-Варшавского шоссе, из Подольска в Малоярославец, в 14 верстах от уездного города и 14 верстах от становой квартиры, при ручье Воропойка и колодцах, с 29 дворами и 177 жителями (80 мужчин, 97 женщин).

По данным на 1899 год — деревня Клёновской волости Подольского уезда с 98 жителями.

В 1913 году — 25 дворов.

По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — деревня Сатинского сельсовета Клёновской волости Подольского уезда в 1,1 км от Варшавского шоссе и 11,7 км от станции Гривно Курской железной дороги, проживало 140 жителей (62 мужчины, 78 женщин), насчитывалось 28 хозяйств, из которых 27 крестьянских.

1929—1963, 1965—2012 гг. — населённый пункт в составе Подольского района Московской области.

1963—1965 гг. — в составе Ленинского укрупнённого сельского района Московской области.

С 2012 г. — в составе города Москвы.

Примечания 



Населённые пункты Троицкого административного округа